Jerzy Sylwester Muszyński (1887–1957) – legionista, oficer Wojska Polskiego II RP, starosta
 Jerzy Tadeusz Muszyński (ur. 1891) – oficer Wojska Polskiego II RP
 Jerzy Muszyński (1920–1989) – działacz PZPR, poseł na Sejm PRL, ambasador
 Jerzy Muszyński (ur. 1930) – płk, prawnik, prof. nauk politycznych
 Jerzy Muszyński (1931–2008) – matematyk, profesor Politechniki Warszawskiej